Maciej Zieliński (1940-2020) − prawnik
 Maciej Zieliński (ur. 1971) − koszykarz
 Maciej Zieliński (ur. 1971) − kompozytor
 Maciej Zieliński (ur. 1980) − hokeista na trawie